Сеша́н () — французская фамилия. Известные носители:
 Сешан, Рено (род. 1952) — французский певец, бард.
 Сешан, Тьерри (род. 1949) — французский писатель.
 Сешан, Шарль (1803—1874) — театральный художник и дизайнер, оформитель дворца Долмабахче; автор мемуаров (изд. 1883).
 Сешан, Эдмон (1919—2002) — французский кинооператор.

Сеша́н ():
 Сешан — коммуна в департаменте Мёрт и Мозель
 Сешан — кантон в департаменте Мёрт и Мозель